Wenth ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Wenth (* 1991), österreichische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Johann Wenth († 1541), lutherischer Theologe und Bischof von Ribe